Kamienka ist der Name mehrerer Orte im Prešovský kraj in der Slowakei:
 Kamienka (Humenné), Ortschaft im Okres Humenné
 Kamienka (Stará Ľubovňa), Ortschaft im Okres Stará Ľubovňa

Siehe auch:
 Kamenka
 Kamjanka (Begriffsklärung)